Меджимурска, Меджимурская жупания () — административно-территориальная единица на севере Хорватии, расположенная в междуречье Дравы и Муры. Историческое и неофициально употребляемое именование региона — Меджимурье, происходящее от слова «между» () и названия реки Мура. В Меджимурье производится: знаменитый сорт сыра — турош, светомарское кружево — нематериальное культурное достояние Хорватии.

География 
Площадь жупании — 729 км². Она самая маленькая в Хорватии (после города Загреба), но в то же время наиболее густонаселённая — 156,11 человек на км². Так же это и самая северная хорватская жупания: она граничит только с Вараждинска на юге. На северо-востоке жупания граничит с Венгрией, на севере и северо-западе — со Словенией.

Меджимурье достаточно низменно, высота колеблется от 120 до 344 метров над уровнем моря. Почвы плодородны, из 729 км² общей площади под сельскохозяйственные нужды используется почти половина — 360 км². Леса и пастбища занимают 105 км².

Население 
Согласно данным переписи 2001 года, на территории жупании проживало 118 426 человек, 96 % из которых составляли хорваты. К числу национальных меньшинств Меджимурья относятся венгры, словенцы, албанцы и цыгане.

Среди жителей преобладает кайкавский диалект хорватского языка (литературная норма хорватского — штокавский диалект). Народные традиции и кухня региона испытали сильное венгерское влияние.

Административное деление 

В состав Меджимурска входят 25 муниципальных образований (3 города и 22 общины):

 Города:
 Мурско-Средишче (3322 человека)
 Прелог (4288 человек)
 Чаковец, административный центр (15 790 человек)
 Общины:
 Белица
 Вратишинец
 Горичан
 Горни-Михальевец
 Декановец
 Домашинец
 Доньи-Видовец
 Доньи-Кральевец
 Донья-Дубрава
 Коториба
 Мала-Суботица
 Неделишче
 Ореховица
 Подтурен
 Прибиславец
 Света-Мария
 Свети-Мартин-на-Мури
 Свети-Юрай-на-Брегу
 Селница
 Страхонинец
 Шенковец
 Штригова

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт жупании Меджимурска